Li Xiaopeng (voetballer) (1975), Chinees voetballer
 Li Xiaopeng (turner) (1981), Chinees turner